Tamazeni ist der Name

 einer antiken Stadt, siehe Tamazeni (Stadt)
 eines Titularbistums, siehe Titularbistum Tamazeni